Дискография Славы КПСС, участника группы «Ежемесячные», также известного как Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский, Воровская Лапа, Очень Приятный Гремлин, Костя Гребень, Замайский Жук, Птичий Пепел, Глеб Минёхин и другими псевдонимами (настоящее имя Вячеслав Машнов, также известен как Карелин), включает в себя несколько музыкальных альбомов, множество EP, сборники, синглы, микстейпы и совместные работы.

Студийные альбомы

Мини-альбомы 

В составе группы «Ежемесячные»

 2012 — «Ночное красноречие»
 2012 — «Скрытое Течение»
 2012 — «Последний день цикла»
 2012 — «По кочкам, пездам и хуям»
 2013 — «Только для ужаленных»
 2013 — «Скоросшиватели тонких материй»
 2013 — Javiash 28 (Ejemesyachnie совместно с Potokspama)
 2013 — «Раскраска для бона»
 2014 — «Откровение» (совместно с Вандальский)
 2014 — Plotnoe (Ejemesyachnie совместно с Potokspama)
 2014 — «Короли абстракта»
 2014 — «Наркотики и Клубы»
 2014 — «Лимбо»
 2014 — «Тень Спайса»
 2014 — «В стране забытых интроконцентратов»
 2014 — «Возьми на релиз»
 2014 — «Четыре Имени Шестипалого»
 2014 — «Помни корни — фитуй с Андреем»
 2015 — RIP CJ
 2015 — «Короли абстракта. Second chamber»
 2015 — «Система медузы»
 2015 — Hype-O-Logical 2003
 2015 — «Другая Система Медузы»
 2015 — «Третья система Медузы: мы из Балаково»
 2015 — «Великий северный путь»
 2015 — «Запахло ёлкой»
 2016 — «Тхэквон-До»
 2016 — «Тридцать тысяч плюх под землей»
 2016 — «Три петуха и милость Мирты»
 2016 — «Арабская весна»
 2016 — «Короли Абстракта 3»
 2016 — «Ёжики на лето»
 2016 — «Путем паркура и тектоника»
 2016 — Kallo Party '84
 2016 — «Мы из Левашово»
 2016 — Necroposting
 2016 — Kobraganza (совместно с Booker)
 2016 — SantaWeedHQ
 2017 — «Месть Дерсу Узала»
 2017 — «Мурманская калькуляция» (совместно с MF Док)
 2017 — «Классические кваксы»
 2018 — «Чармилион и Чармондер»
 2018 — «Новая Лошкадка»
 2018 — «Короли Абстракта 4»
 2018 — «МЫ ИЗ ГАРДЕРОБА»
 2018 — «Пионербол»
 2018 — «рыбы и змеи»
 2019 — «500 дней без Еже»
 2020 — «Короли Абстракта 5: Новая искренность»
 2020 — «Автотюновая тюрьма»
 2020 — «Обезьяна в море»
 2021 — «Личное непубличное»
 2021 — «Лжекороли абстракта»
 2021 — «Школа фристайла» (feat. FirstFeel)
 2022 — «Grimerka EP»
 2022 — «Пхали господни»

Микстейпы

Сборники

Синглы

Как сольный исполнитель

Как приглашенный исполнитель 
 2011 — 5Колонна (DAC) — «По течению»
 2012 — Светло — «Под авторитарной плитой»
 2012 — Недыхание ненас — «Агитация пессимизма» (альбом «Добро»)
 2013 — Кореш — «Абстрактный рифмодроч»
 2014 — Хитрец(CBM) — «Вспомни»
 2014 — Замай — «Национал-коммунизм» (альбом «Молодость не жизнь»)
 2014 — Замай — «Чип & Дейл» feat. Саша Дискотека (альбом «Rep Gad»)
 2015 — Овсянкин — «Галитозное возвращение»
 2016 — Lokos — «Руди»
 2017 — Замай — «Время грязного хайпа» feat. Rickey F (альбом «Из замка в замок»)
 2017 — Ленина Пакет — «Плохие белые» (альбом Tape)
 2017 — D.Masta — «Струя» feat. СД (альбом Crack Tape III)
 2017 — Овсянкин — «Переживаю тяготы»
 2017 — Овсянкин — «Lola Taylor» feat. Unda Scope, Young P&H, Замай, СД, Stephan Pie, Найтивыход
 2017 — Джигли — «На гусиной свадьбе»
 2017 — СД — «Канделаки» feat. Booker, MF Док, Да Ст, ИNkkи (альбом Mixtape King Vol. 3)
 2018 — Тот Самый — «Пиздец»
 2018 — Овсянкин — «Откат в 90-е» feat. Трагедия всей жизни, ОВЩ
 2018 — СД — «Деньги от Кристины Потупчик»
 2019 — Овсянкин — «Суицида больше нет»
 2019 — Obladaun — «Хочу к еде» (Егор Натс RMX) feat. Stephan Pie, CMH, ARBZK, Paradigmer
 2020 — FirstFeel — «CO-MIX2K20» feat. Booker, КлоуКома, SNK, Совергон, Lowlife, Stephan Pie, Mediynayablad, Plavnck, Золотое перо, N.Masteroff, RAY-D, Red Lamp, K8MAFFIN
 2020 — nazlo — «Истории»
 2021 — Lida — «Панки Хой, Горшок Живой»
 2022 — Chonyatsky — «На ветру»
 2022 — Lida — «Шерстяное худи» feat. Джарахов, DK, Замай
 2022 — Slivko — «Гачи»
 2022 — Да Ст — «Ядерный титбит» feat. СД
 2022 — FirstFeel, Warab — «Албания» feat. Booker, Kid Sole, Мастридер
 2022 — GOKILLA — «ПОМЕНЯЛ»
 2023 — Yung Trappa — «SNOW MAFIA» feat. Пика, D.masta, Цепi

В составе группы «Ежемесячные» 
 2016 — «Варшавская лакомка» (макси-сингл)
 2017 — «Это не месячные» feat. Оля Серябкина
 2017 — «Easy Come Easy Go» feat. Gokilla, Jekajio
 2018 — «Порох розовый»
 2018 — «В замке скуластого короля»
 2020 — «Крючок» feat. FirstFeel

В составе группы «Трагедия всей жижи» 
 2013 — «Дочъ Пахома»

В составе группы «Кохины какахины» (Слава КПСС и Саша Дискотека) 
 2016 — «И пришел пылесос»
 2016 — «Тоже являются частью вселенной»

В составе объединения «Ренессанс» 
 2017 — «Gang Bang Diss»

Участие на релизах

Слава КПСС 
 2014 — Замай — Rep Gad («Чип & Дейл»)
 2014 — Замай — «Молодость не жизнь» («Национал-коммунизм» feat. Вандальский)
 2016 — NoLim  Урбанист — «Реверс» («Валгалла»)
 2016 — Alx Beats — Craptape («Свежий зашквар» feat. Букер Д. Фред)
 2016 — Warner — Flow Music («Мёртвые звёзды» feat. Замай)
 2016 — Замай — «Лучшее» («Grime Hate»)
 2016 — Ленина Пакет — The Tape («Плохие белые 2» feat. Maslёnock, Хвойный, Саша Скул, Дима Гусев, СД)
 2017 — Zloi Negr — «Zloi Путь» («Струя»)
 2017 — Booker — Hurrt Tape («Ready»)
 2017 — СД — «Нормальная тема» («Компромисс» feat. Замай, Тот Самый Коля, «Суперприз» feat. Booker)
 2017 — Ваня Светло — «Мягкая лапа смерти» («покидаю офис»)
 2017 — Овсянкин и Смешарик — «Очередь в сельпо» («В память о дяде Юре» feat. Unda Scope, вБЕНЗИНЕестьОБЛАКА, Ваня Айван, Ваня Светло, Пикуль)
 2017 — Zloi Negr — «#Путьструи»
 D.Masta — «Струя, Ч. 1» feat. СД (Remix)
 D.Masta — «Струя, Ч. 2» feat. СД (Remix)
 D.Masta — «Струя» feat. СД
 D.Masta — «Струя» feat. Майти Ди, Гига1, СД, Хип-Хоп Одинокой Старухи, Замай, Лёха Медь
 2017 — D.Masta & Zloi Negr — Crack Tape III («Струя»)
 2017 — Замай — «Из замка в замок» («Время грязного хайпа» feat. Rickey F)
 2017 — Овсянкин — Facesitting («Я люблю Gucci и Ваню Дрёмина» feat. Dead Rave)
 2017 — СД — Mixtape King Vol. 3
 «Ренессанс» feat. Aux, Тот Самый, Monk, Booker, MF Dok, Замай, Тимыч, ИNkkи, Да Ст, Вири Альди, Unda Scope, MF Orange, Fallen MC, Джиглипуф
 «Жесть он крут» feat. Young P&H, Bumble Beezy, Booker
 «Канделаки» feat. Да Ст, ИNkkи, Booker, MF Dok
 «Da B.o.m.b.» feat. Aux, Да Ст, Замай, MF Dok
 «Моя Диана Longmix» feat. Замай, MF Dok, Вири Альди
 «Аннунак» feat. Вири Альди, Stemp, Замай, Booker, MF Dok, Да Ст & Aux
 «MC» feat. Booker
 «Вэйп вэйп вэйп Remix» feat. Тимыч, Да Ст, Вири Альди, Ваня Мак
 «Замай» feat. Booker, Вири Альди, Fallen MC, Тот Самый
 2017 — Смоки Мо & Zloi Negr — «Доспехи Бога 2» («Пыл» feat. King Mozi, Murovei, D.Masta, Пика, «Молодые хайпожоры» feat. Дуня, СД)
 2017 — Да Ст — «Движ» («Кровью и потом»)
 2018 — СД — Mixtape King Vol. 3,5 («В палёном Антихайпе» feat. DK)
 2018 — Booker — «Дурак и молния» («Мастер Капюшон»)
 2018 — Schokk — Para («Янг Яип»)
 2018 — Джигли — «Я проблема» («Мы крутим в углу»)
 2018 — сборник «Это я — рэп» («Я рэп»)
 2019 — Zloi Negr — Release («Алешка Карамазов»)
 2019 — СД & Замай — Primo Europeo («Горец»)
 2019 — Umusic — «Без меня. Трибьют Егора Летова» («Вселенская большая любовь»)
 2019 — Джигли — «Что-то более уродливое чем ты сам» («МБА», «Пузи-пули» feat. lil puz1)
 2019 — СД — «СДСДСД» («Эминем»)
 2020 — Аппроксимация — «Называйте как хотите» («Называйте как хотите»)
 2020 — Да Ст — ADHD («Девочка-клад»)
 2020 — Замай — Ne Andrey
 «Вичхаус лобня 3» feat. МЦ Лучник
 «Фантом» feat. Катровасер
 «Восток» feat. СД
 2020 — Date Rape Drug — PTSD LAIKA («Ichi»)
 2020 — Шляпа Шаляпина — «Сосунки» («Отходняк», «Рай» feat. Артём Моргунов)
 2020 — Мак Скири — «Частный сектор» («Новосибирский грайм»)
 2020 — СД & ST1M — «Аггро 2.0» («Вальс» feat. Замай, «Чёрный бумер» feat. Замай)
 2020 — Овсянкин — «Патрули 5 лет вони» («Так крошится печенье» feat. Полумягкие)
 2021 — Chonyatsky — «Просушка+» («Зима»)
 2021 — Замай — Lost Tapes 2 («Что было дальше diss»)
 2021 — Lida — «Музло из гаражей» («Панки Хой, Горшок Живой»)
 2021 — Booker — «Выбери жизнь» («Суета»)
 2021 — МЦ Лучник — «Горьгород» («Вичхаус Лобня 4» feat. Замай)
 2021 — GSPD — «Старые песни о главном» («Комар-парижанин»)
 2022 — Chonyatsky — «1 2 3 жопа» («На ветру»)
 2022 — Lida — «Легкий способ бросить долги» («Шерстяное худи» feat. DK, Замай)
 2022 — Lida — «Это последнее EP перед фитом с Моргенштерном» («Смокиш»)
 2022 — GOKILLA — The King of Deathmatch («ПОМЕНЯЛ»)»
 2023 — CMH — ANTIWRLD («Сэлфхарм»)

Соня Мармеладова 
 2016 — #SLOVOSPB Mixtape Vol.1 («100 barz (нахуй всех!)»)

«Ежемесячные» 
 2017 — СД — Mixtape King Vol. 3 («Street Niggaz Flow», «Почему»)

Lil Bab 
 2019 — МЦ Похоронил — Про Evolution Голик Mixtape («БРЫСЬ!»)

Видеография 
 2015 — Слава КПСС, Замай & Вандальский — «Бытиё есть Панчлайн»
 2015 — Хан Zamay & Слава КПСС — «Grime Hate (Oxxxymiron diss)»
 2015 — Слава КПСС & Чейnи — «#SLOVOSPB»
 2015 — Соня Мармеладова — «xvtt diss»
 2015 — Слава КПСС — «Black Stalin»
 2015 — Валентин Дядька — «Девочка-пипец»
 2016 — Слава КПСС — «5500»
 2016 — Замай, Слава КПСС & Zoo in Space — «Антихайп»
 2017 — Хан Замай & Слава КПСС — «Hypeintro»
 2017 — Валентин Дядька — «Панелька»
 2017 — Замай, СД, Слава КПСС & Booker — «Гоша Рубчинский»
 2017 — Слава КПСС & Хан Замай — «F*ckrap»
 2017 — Слава КПСС & Хан Замай — «В футболке Бабангида»
 2017 — Слава КПСС — «Новый Ротшильд»
 2017 — СД, Слава КПСС, Fallen, Джигли — «Почему»
 2017 — Слава КПСС — «Владимир Путин»
 2018 — Слава КПСС — «Грустные Танцы»
 2018 — Соня Мармеладова — «Соболев Diss Challenge»
 2018 — Слава КПСС — «Пацанский флекс»
 2018 — Слава КПСС — «Матильда (Шнуров diss)»
 2018 — Соня Мармеладова — «No, Thanks (F*uck Fresh Blood)»
 2018 — Слава КПСС — «Ка-Пэкс»
 2018 — Хан Замай & Слава КПСС — «Ночная Травма»
 2018 — Слава КПСС — «Опять надо жить»
 2018 — Соня Мармеладова — «XXL Freshmens Diss»
 2019 — Слава КПСС — «Я Буду Петь Свою Музыку Diss»
 2019 — Слава КПСС — «Духовная Нищанка»
 2019 — Слава КПСС — «Егор Летов»
 2019 — Слава КПСС, Валентин Дядька, Соня М, Воровская лапа, Хан Замай & Mr M — «Мы из Антихайпа»
 2019 — Слава КПСС — «TEKKEN»
 2019 — Слава КПСС — «Пацаны»
 2019 — Слава КПСС — «Broke But Cute» & «Brokedead»
 2019 — Ежемесячные — «Какой-то паукан»
 2019 — Слава КПСС — «Аниме гангрейв»
 2019 — Слава КПСС — «Face Diss (Facefvck)»
 2019 — Слава КПСС — «TOYOTA CRESTA»
 2019 — Слава КПСС — «Мой генерал»
 2019 — DK aka LilDanil, Слава КПСС, CMH & Замай — «VSRAP Cypher»
 2020 — Слава КПСС — «R.I.P Kobe»
 2020 — FirstFeel, Слава КПСС, Booker, КлоуКома, SNK, Совергон, Lowlife, Stephan Pie, Mediynayablad, Plavnck, Золотое перо, N.Masteroff, RAY-D, Red Lamp, K8MAFFIN — «Самый большой фит в истории»
 2020 — Слава КПСС — «Буду как Morgenshtern»
 2020 — Слава КПСС — «Чучело»
 2020 — Слава КПСС — «Я убью себя»
 2021 — Lida & Слава КПСС — «Панки Хой, Горшок Живой!»
 2021 — Chonyatsky feat. Слава КПСС — «Зима»
 2021 — Хан Замай & Слава КПСС — «Что было дальше diss»
 2021 — Солома — «Жили были попугаи»
 2021 — Слава КПСС — «Обезбол»
 2021 — Хан Замай & Слава КПСС — «Губы»
 2021 — Воровская лапа & Молодой Бишкек — «Dream Team House Diss»
 2021 — Слава КПСС & Хан Замай — «Мы работаем на Кремль»
 2021 — Слава КПСС & Хан Замай — «Дискотека Овсянкин»
 2021 — Слава КПСС & Хан Замай — «Поминальный свинг»
 2021 — Хан Замай & Слава КПСС — «Флекс Жана Флейм»
 2021 — Слава КПСС — «Жертва (Oxxxymiron diss)»
 2021 — Хан Замай & Слава КПСС — «Двуглавый орёл»
 2021 — Слава КПСС — «Солнце» (OST Струны)
 2022 — CMH, Слава КПСС & нексюша — «Частушки»
 2022 — Lida feat. Джарахов, Слава КПСС, DK, Замай (при уч. Morgenshtern, Pyrokinesis) — «Шерстяное худи»
 2022 — Слава КПСС — «Mike Killer»
 2022 — Слава КПСС & Хан Замай — «Пати»
 2022 — Слава КПСС — «Eminem Show»
 2022 — Слава КПСС — «Биография»
 2022 — Слава КПСС & Хан Замай — «Мельтешение жизни»
 2023 — Воровская лапа — «NEW YEAR DETROIT»

Мюзиклы 
 2019 — Валентин Дядька (при уч. Валентина Тётька) — «ВИДЬМА»

Примечания 

Слава КПСС
Гнойный